The Dawn of Understanding – cortometraggio del 1915 diretto da Van Dyke Brooke
The Dawn of Understanding – film del 1918 diretto da Charles R. Seeling e David Smith